Lista över USA:s delstater efter total fertilitet:

Noter 

USA:s demografi
Nativitet